Йерхель (Гарделеген) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Йерхель (Тангерхютте) — деревня в Германии, в земле Саксония-Анхальт.